Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Rowan ( en anglais) :
 le comté de Rowan, situé dans l'État de Caroline du Nord ;
 le comté de Rowan, situé dans l'État du Kentucky.

Le comté de Rowan est le comté fictif de l'État de l'Indiana où se déroule l'action de la série .

Voir aussi